

Локті — село, Ішимський район, Тюменська область
 Локті — село, Каргапольський район, Курганська область

Див. також 
 Лікоть
 Локоть
 Новолокті